Bijeli sljez može označavati:

 Bijeli sljez, alceja, Alcea  L., biljni rod iz porodice Malvaceae.
 Bijeli sljez, Althaea L., biljni rod iz porodice Malvaceae.

Vidi 
 Sljez, sljezovke